Цеденик () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Хафель.  Занимает площадь 221,51 км². Официальный код — 12 0 65 356.

Население

Районы города 
Помимо центральной части Цеденик имеет тринадцать входящих в его состав частей:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга